Хонконг еПри е кръг от шампионата за болиди с електрическо задвижване Формула Е под егидата на ФИА. Провежда се от сезон 2016/17 всяка година на Хонконг Сентръл Харбърфронт Сиркуит в Хонконг.

История 
Дебютното състезание е проведено на 9 октомври 2016 г., след като възможен старт в града е обсъждан още за дебютния сезон на Формула Е. През следващия сезон в Хонконг се провеждат два кръга от шампионата.

След множеството катастрофи на шикана при завои 3 и 4, през 2017 г. той е стеснен с цел такива да бъдат избегнати.

Писта 
Хонконг Сентръл Харбърфронт Сиркуит е дълга 1,86 км и има 10 завоя. Разположена е в близост до пристанището Виктория.

Спонсори и официални имена 
 2016: Хонконг Телеком – ФИА Формула Е ХКТ Хонконг еПри 2016
 2017: Хонконг Телеком – ФИА Формула Е ХКТ Хонконг еПри 2017

Победители

Статистика

Победи

Пилоти

Отбори

Националност на пилотите

Пол позиции

Пилоти

Отбори

Националност на пилотите

Най-бърза обиколка

Пилоти

Отбори

Националност на пилотите

Бележки 
  – При втория старт през 2017 г.

Източници